Друга лига Републике Српске у фудбалу 2006/07. је било дванаесто по реду такмичење Друге лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. У сезони 2006/07. се такмичило укупно 46 клубова, односно 16 клубова у групи Запад, 16 у групи Центар te 14 у групи Југ.

Група Запад - резултати 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Група  Центар - резултати

Група Југ - резултати

Види још 
 Фудбалски савез Републике Српске
 Друга лига Републике Српске у фудбалу

Спољашње везе 
http://www.fkomarska.com
https://fsrs.org/sr-BA/arhiva-dokumenata.html 

Друга лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2006/07.